Alexandru Melentievici Volkov ( ; ) a fost un scriitor rus. O popularitate mare i-a adus lieratura pentru copii cu cărți de povești ca „Vrăjitorul din orașul de smarald”.

Referințe

Nașteri în 1891
Decese în 1977
Scriitori ruși din secolul al XX-lea
Scriitori ruși de literatură pentru copii